Antonio Robles puede referirse a:

 Antonio Robles Almeida (1954-),  periodista y profesor de Filosofía español;
 Luis Antonio Robles (1849-1899), abogado y político colombiano;
 Antonio Joaquín Robles Soler, (1895-1983), escritor español;
 Antonio Ruiz Robles (1940-), futbolista español;
 Antonio Robles Berengui (1972-), jugador de fútbol español.
 Antonio de Robles Silva, gobernador de Puerto Rico entre 1698 - 1699